Downton Abbey (2010–2015), Julian Fellowes sorozata
Downton Abbey (2019), Michael Engler filmje
Downton Abbey: Egy új korszak (2022), Simon Curtis filmje